Les Chors sont un peuple d'Asie centrale
 Chor, leur langue
 Chors, ou Khors, est une divinité de la mythologie slave